Джордж Истмен (; 12 июля 1854, , штат Нью-Йорк — 14 марта 1932, Рочестер, штат Нью-Йорк) — американский предприниматель и изобретатель, основатель компании Eastman Kodak.

Биография

Детство и юность 
Истмен родился в 1854 году в Уотервилле (штат Нью-Йорк), в семье небогатого бизнесмена Джорджа Вашингтона Истмена и Марии Истмен (урожденной Килборн), на ферме, которую его родители купили в 1849 году. Он был младшим сыном и у него было две сестры, Эллен Мария и Кэти. Он был в основном самоучкой, хотя, когда ему исполнилось восемь лет, он учился в частной школе в Рочестере. В начале 1840-х годов его отец основал бизнес-школу Eastman Commercial College в Рочестере (штат Нью-Йорк). Поскольку здоровье его отца начало ухудшаться, семья отказалась от фермы и переехала в 1860 году в Рочестер. Его отец умер от расстройства мозга в мае 1862 года. Чтобы хоть как-то содержать семью, мать вынуждена была сдавать комнаты постояльцам.

Вторая дочь, Кэти, заболела полиомиелитом в раннем возрасте и умерла в конце 1870 года, когда Джорджу было 15 лет. Молодой Джордж рано ушёл из школы и начал помогать семье. Он устроился работать в страховую компанию с окладом всего 3 доллара в неделю. Этого едва хватало, чтобы прокормить семью, и тогда Джордж взялся за дополнительную работу в банке Рочестера, а по вечерам самостоятельно стал изучать бухгалтерию. Когда Истмен начал добиваться успеха в своём фотографическом бизнесе, он поклялся отплатить матери за трудности, с которыми она столкнулась при его воспитании.

Рождение компании 
В возрасте 24 лет Истмен решил отдохнуть в Санто-Доминго и запечатлеть на фотопластинки все красоты города. Однако купленный фотоаппарат оказался настолько громоздким и неудобным в транспортировке и эксплуатации, что он решил отказаться от этой идеи. Но с этого момента все его мысли были заняты фотографией: он поставил перед собой цель максимально упростить этот трудоёмкий процесс.

В 1879 году Истмен построил машину для изготовления сухих броможелатиновых фотопластинок, а с сентября 1880 года начал выпускать сами фотопластинки.. 1 июня 1881 года была зарегистрирована «Компания сухих пластинок Истмена» (). В 1883 году его фирма выпустила рулонную плёнку, которая подходила практически ко всем фотоаппаратам со стеклянными пластинками. В 1884 году партнёрство Истмен-Стронг дало начало новой фирме — «Компании по производству сухих пластинок и фотоплёнки» ().

Летом 1888 года был выпущен первый фотоаппарат под маркой Kodak. Он представлял собой небольшую ящичную камеру: затвор был с одной выдержкой, объектив с постоянной диафрагмой давал резкое изображение от 2,5 м до бесконечности, а заряжался фотоаппарат плёнкой на 100 кадров. Его полная стоимость составляла 25 долларов. Ещё одним следствием создания рулонной фотоплёнки стало изобретение Томасом Эдисоном киноплёнки, использованной в 1891 году в первом варианте «Кинетографа». Первая киноплёнка была получена разрезанием фотоплёнки Истмена вдоль.

4 сентября 1888 года Kodak был зарегистрирован как товарный знак. В 1889 году был создан концерн Eastman Company, а с момента регистрации в Нью-Йорке в 1892 году компания стала носить имя Eastman Kodak Company. В 1901 году компания была зарегистрирована в американском штате Нью-Джерси под названием Eastman Kodak Company of New Jersey, под которым она существует и по сей день.

Маркетинг 
Истмен уделял особое внимание рекламе компании и лично сам писал рекламные тексты для первой продукции Kodak. В 1888 году он придумал лозунг: «Вы нажимаете кнопку — мы делаем остальное», который красовался на фасаде фабрики в Рочестере, а также в многочисленных рекламных проспектах.

Ещё одной его находкой стало само название компании — Кодак.

Я сам придумал это слово. «К» — моя любимая буква алфавита. Она кажется мне сильной и запоминающейся. Мне пришлось перепробовать множество комбинаций букв, прежде чем получилось слово, начинающееся и заканчивающееся на букву «К». «Кодак» — результат моих попыток.

Социальные преобразования 
Истмен всегда уделял особое внимание сотрудникам своей компании, причём акцентировался не только на жаловании. Так, он стал первым, кто ввёл пособия по уходу на пенсию, страхования жизни и пособия по нетрудоспособности для своих работников. В эпоху растущей деятельности профсоюзов Истмен стремился противостоять профсоюзному движению, разрабатывая программы льгот для работников, включая программу распределения прибыли для всех работников, внедрённую в 1910 году.

Культурная деятельность 
Истмен является основателем Истменовской школы музыки. Был широко известен своей благотворительной деятельностью, в особенности помощью стоматологическим клиникам. Также располагал крупной частной коллекцией картин.

Поздние годы 
В последние 2 года жизни здоровье Истмена резко ухудшилось, и вскоре он узнал от врача, что неизлечимо болен. Сегодня эта болезнь носит название стеноз позвоночного канала. Истмен вспомнил, что последние два года жизни его мать провела в таком же состоянии. 14 марта 1932 года он покончил жизнь самоубийством, выстрелив из пистолета себе в сердце. В предсмертной записке он написал: «Для моих друзей. Моя работа закончена. Зачем ждать?» Джордж Истмен, который так и не женился, был похоронен на территории основанной им компании Kodak в Рочестере. Он был близок с матерью, сестрой и её семьей. У него были длительные платонические отношения с женой делового партнера Джорджа Дикмана Джозефин Дикман, особенно сблизившись с ней после смерти его матери в 1907 году. Он также был страстным путешественником и любил играть на пианино.

Часто повторяемая городская легенда рассказывает, что фотограф и музыкант Линда Маккартни (урожденная Истмен, первая жена Битла сэра Пола Маккартни) была связана с семьей Джорджа Истмена, но это совершенно неверно. Её отец имел русское еврейское происхождение и изменил свою фамилию на Истмен, прежде чем стать известным адвокатом.

Память 
 В 1930 году он был награждён золотой медалью Американского института химиков.
 В 1934 году был открыт памятник Джорджу Истмену в Kodak Park (ныне бизнес-парк Eastman).
 12 июля 1954 года Почтовое отделение США выпустило трёхцентовую юбилейную марку, приуроченную к 100-летию со дня рождения Джорджа Истмена, которая была впервые выпущена в Рочестере.
 В том же 1954 году, в ознаменование 100-летия Истмена, Университет Рочестера установил знак меридиана возле центра парка Истмена в кампусе Университета Рочестера, используя подарок от бывшего сотрудника Истмена и выпускника Университета Чарльза Ф. Хатчисона.
 Осенью 2009 года примерно в 18 м к северу к северо-востоку от меридиана в парке Истмена Университета Рочестера была установлена ​​статуя Истмена.
 В 1966 году дом Джорджа Истмена был объявлен национальным историческим памятником.
 Аудитория Школы химического машиностроения им. Дейва С. Свальма при Государственном университете Миссисипи названа в честь Истмена, в знак признания его вдохновения для Свальма.

Примечания

Ссылки 
 
 The George Eastman House

Предприниматели США
Изобретатели США
Меценаты США
Застрелившиеся в США
Члены Национального зала славы изобретателей
Персоналии:Kodak
Фотографы США
Изобретатели фотоаппаратов
Награждённые Золотой медалью Американского института химиков